Bits Studios — частная компания, специализировавшаяся на разработке компьютерных игр. Прекратила деятельность в 2008 году. Производственный офис располагался в Великобритании.

История компании 
За годы своего существования компанией Bits Studios было выпущено более тридцати проектов, разработанных для персонального компьютера и игровых приставок; игры компании издавались в Европе, Азии и США. 

К наиболее известным разработкам компании можно отнести такие игры как Terminator 2: Judgment Day (выпущена на приставках четвёртого поколения), Nebulus (Bits Studios была создана NES-версия), Spider-Man: Return of the Sinister Six (NES) и Constantine, одна из последних игр, выпущенная в 2005 году для PlayStation 2, Xbox и ПК, и базирующаяся на фильме «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом в главной роли. 

Была закрыта в 2008 году; все активы и технологии были проданы материнской компанией PlayWize.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 

 

 

 

Производители компьютерных игр Великобритании
Производители компьютерных игр по алфавиту